Jürgen Heigl ist der Name folgender Presonen:
* Jürgen Heigl (Rallyebeifahrer) (* 1985), österreichischer Rallyebeifahrer
 Jürgen Heigl (Schauspieler) (* 1987), österreichischer Schauspieler